Dominancia puede referirse a:

 Dominancia genética, la relación entre diferentes partes de un gen;
 Dominancia incompleta, la interacción genética en la cual los homocigotos son fenotípicamente diferentes a los heterocigotos;
 Dominancia orbital, uno de los tres criterios bajo los cuales un cuerpo celeste es considerado un planeta del Sistema Solar;
 Dominancia apical, la tendencia de las plantas a mostrar un mayor crecimiento en la punta (ápice) de cada rama;
 Dominancia ecológica, grado en que un taxón es más numeroso o tiene mayor biomasa;
 Dominancia (etología),  estatus social dentro de un grupo de animales